Turnvater ist ein Beiname für folgende Pioniere der Turnerbewegung:

 Alfred Maul (Sportpädagoge) (1828–1907), deutscher Turner, Turnfunktionär und Turnvater in Baden
 Anton Schiestl (Feuerwehrmann) (1832–1900), Gründer des Bozner Turnvereins und der Freiwilligen Feuerwehr Bozen
 Bernhard Christoph Faust (1755–1842), deutscher Arzt und Turnvater in Niedersachsen
 Carl Schill (1862–1944), deutscher Unternehmer und Turnvater in Rheinhessen
 Carl Leuschner (1787–1861), deutscher Pädagoge und Turnvater in Mecklenburg
 Friedrich August Ravenstein (1809–1881), deutscher Kartograf, Topograf, Buchhändler und Turnvater von Frankfurt
 Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852), deutscher Pädagoge, Politiker und Pionier der Turnerbewegung
 Georg Propping (1837–1920), deutscher Bankdirektor und Turnvater in Oldenburg
 Heinrich Range (1829–1894), deutscher Turnpädagoge und Turnvater in Pommern
 Johann Friedrich Richter (Lehrer) (1794–1853), deutscher Schulmeister und Turnvater von Marbach
 Johannes Buhl (1804–1882), deutscher Kaufmann, Turnpionier und Feuerwehrpionier
 Justus Lion (1829–1901), Sportpädagoge und Turnvater von Bremerhaven
 Karl Völker (Turnvater) (1796–1884), deutscher Turnlehrer, Schüler von Turnvater Jahn